Појам брејкденс може да се односи на:
 Брејкденс, врста хип хоп плеса
 Брејкденс (песма), песма певачице Ајрин Кара из 1984.
 Брејкденс (видео игра), видео-игра за Комодор 64 из 1984.
 Брејкденс (филм), филм из 1984.